Ludwigsfelde ist ein Ortsname:
 Ludwigsfelde, Stadt im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Deutschland
 Ludwigsfelde, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Serjogino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Ludwigsfeld